Oh, Doctor! est un film américain de Rube Miller sorti en 1915 ;
 Oh, Doctor! est un film américain de Roscoe Arbuckle sorti en 1917 ;
 Oh, Doctor! est un film américain de Harry A. Pollard sorti en 1925.